Walk Away Renée – singolo dei Left Banke del 1966
 Walk Away Renee - Dreamin' – extended play degli Arrows del 2006
 Walk Away Renee – film del 2011 diretto da Jonathan Caouette